Buco steht für:

 Buco (Modelleisenbahn), Schweizer Spielzeughersteller
 Buco di Viso, französisch-italienischer Tunnel 
 Straßensperre Buco di Vela, Anlage der Festung Trient

Buco ist der Familienname von:
 Nolly Buco (* 1963), philippinischer Geistlicher, Weihbischof in Antipolo 

Siehe auch:
 Osso buco
 Bucos
 Buko (Begriffsklärung)